Всеобщие выборы в Никарагуа проходили 6 ноября 2011 года. На них избирались президент, вице-президент и депутаты Национальной ассамблеи. Президент Даниэль Ортега был вновь избран президентом.

Предвыборная ситуация 
В 2007 году Сандинистский фронт национального освобождения вновь стал правящей партией, а его лидер Даниэль Ортега вернулся в президентское кресло после поражения на выборах 1990 года. Хотя Конституция запрещала перевыборы президента, в октябре 2009 года Верховный Суд Никарагуа отменил положения конституции страны, запрещающие баллотироваться на второй президентский срок подряд, а также выставлять кандидатуру на третий срок, как «ущемляющие гражданские права» президента Ортеги Его соперником был кандидат оппозиционной Независимой либеральной партии Фабио Гадеа Мантийа, получивший поддержку как правых, так и левоцентристских сил, включая Либерально-конституционную партию и Сандинистское движение обновления.

Другим кандидатом в президенты был бывший президент Арнольдо Алеман, поддержанный традиционалистской Либерально-конституционной партией. В 2003 году он был осуждён за коррупцию и отмывание денег.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Никарагуа
Выборы в Никарагуа
2011 год в Никарагуа